Заднево — опустевшая деревня в Оленинском муниципальном округе Тверской области России.

География 
Деревня расположена в 19 км на восток от посёлка Оленино, в 1,5 км на юг расположен погост Заячьи Горы.

История 
Первые упоминания о землях этой местности известны из духовных завещаний князя Бориса Васильевича Волоцкого, написанных в 1477 году. Во времена Ливонской войны край был опустошен польской интервенцией, и до 1917 года эти земли принадлежали боярину Б. П. Шереметьеву и князю В. П. Долгопрудному.

Церковь иконы Божией Матери Казанской на погосте Заячьи Горы близ деревни с холодным приделом Пророка Илии и теплым — Сергия Радонежского возведена в 1825 году. Во времена советской власти храм был закрыт и разорен.

Административно-территориальная принадлежность 
В конце XIX — начале XX века деревня вместе с погостом входила в состав Лаптевской волости Ржевского уезда Тверской губернии.

С 1929 года деревня входила в состав Никулинского сельсовета Оленинского района Ржевского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Никулинского сельского округа, с 2005 по 2019 годы — в составе Глазковского сельского поселения, с 2019 года — в составе Оленинского муниципального округа.

Население

Известные уроженцы, жители 
В 1882 году в Заячьих Горах в семье священнослужителя родился известный египтолог И. М. Волков.

Достопримечательности 
На погосте Заячьи Горы близ деревни расположена недействующая Церковь Казанской иконы Божией Матери (1825).

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Оленинского района